To je seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev Jugoslavije v košarki med letoma 1946 in 1991.

Po sezonah

Skupaj (Prvenstvo, Liga, Pokal)

Košarkarska tekmovanja
Šport v Jugoslaviji